Вальдеру́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний схід від Марселя, 50 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 188 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вальдерур на сайті французького Національного інституту географії
 Вальдерур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальдерур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальдерур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальдерур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи